Stig Salming, švedski hokejist, * 15. oktober 1947, Švedska.

Salming je vso kariero igral za klub Brynäs IF v švedski ligi, skupno trinajst zaporednih sezon. S klubom je osvojil šest naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1975/76, 1976/77 in 1979/80. V sezonah 1975/76, 1965/77 in 1977/78 je bil izbran v idealno postavo švedske lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil ne štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne in dveh bronastih medalj.

Tudi njegov brat Börje je bil hokejist.

Statistika kariere

|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 5
| 12
| 17
| +47
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 8
| 3
| 11
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 7
| 5
| 12
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 5
| 6
| 11
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 29
| 2
| 7
| 9
|
| 46
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 7
| 9
| 16
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 4
| 11
| 15
|
| 79
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 8
| 8
| 16
|
| 68
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 6
| 5
| 11
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 32
| 5
| 4
| 9
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 3
| 3
| 6
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 430
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" | +47
| bgcolor="#7FFF00" | 577
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Brynäs IF